Большеухая пищуха () — вид млекопитающих семейства Ochotonidae.

Описание 
У большеухой пищухи буровато-серый мех с охристым оттенком. Лоб, щёки и область плеч имеют красноватый оттенок, который более заметен летом. Нижняя часть тела серовато-белая. Все четыре ноги примерно одинаковой длины, а ступни, включая подошвы, покрыты мехом. Большеухая пищуха имеет длину от 15 до 20,4 см.

Ареал 
Встречается в горных районах Афганистана, Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Непала, Пакистана и Таджикистана, где гнездится среди валунов и осыпей.

Биология 
Большеухая пищуха является территориальной, взрослого, пары, занимающие эксклюзивной области. В разных частях ареала они встречаются с плотностью от 6 до 18 особей на гектар. Они являются добычей различных хищных млекопитающих и хищных птиц.

Болшеухая пищуха является травоядным животным и ведет дневной образ жизни. Он питается травой и другой растительностью, ветками, лишайниками и мхами. Некоторые популяции делают «сенокосы» из сухих трав в своих норах, чтобы помочь им пережить зиму, когда свежей зелени не хватает. Обычно бывает два помета в год, в каждом по два-три детеныша. Срок беременности составляет примерно 30 дней. Молодые особи достигают зрелости к следующему сезону размножения, и продолжительность жизни этого вида составляет около трех лет.

Статус 
Хотя численность популяции большеухой пищухи неизвестна, она имеет обширный ареал. Никаких особых угроз выявлено не было, поэтому МСОП в красном списке угрожаемых видов перечисляет их как «вызывающие наименьшие опасения».